Pierre Boutang (1916-1998) était un philosophe, poète, journaliste politique et traducteur français.
 Yann Moulier-Boutang (1949-) est un économiste et essayiste français. Il est le fils de Pierre Boutang.
 Pierre-André Boutang  (1937-2008) a été un des dirigeants de la chaîne franco-allemande Arte après avoir été l'un de ceux de La Sept. Fils du philosophe Pierre Boutang.
 Marie-Claire Boutang (morte en 2009), helléniste française, épouse de Pierre Boutang.